de rivier de Dysna, zie Disna (rivier)
het Litouwse dorp Dysna aan deze rivier, zie Dysna (Litouwen)
het Wit-Russische stadje Dzisna (Litouws: Dysna) aan deze rivier, zie Dzisna (stad)